Socompa puede referirse a:

 Volcán Socompa, localizado en la frontera con Argentina y Chile.
 Paso Socompa, paso fronterizo entre estos dos países sudamericanos.